Campana – miasto w Argentynie
 Campana – miejscowość i gmina we Francji
 Campana – miejscowość i gmina we Włoszech
 Campana – wyspa w Chile